Plaats in Indonesië
Pintu Bosi (Hulu Sihapas), een plaats in het regentschap Padang Lawas Utara van de provincie Noord-Sumatra
Pintu Bosi (Lagu Boti), een plaats in het regentschap Toba Samosir van de provincie Noord-Sumatra